Olaszország
Cavaglio d’Agogna, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
Cavaglio-Spoccia, település Olaszországban, Piemont régióban, Verbano-Cusio-Ossola megyében